Deutsch-französischer Menschenrechtspreis steht für:

 Deutsch-französischer Antonio-Nariño-Menschenrechtspreis in Kolumbien, verliehen durch die Regierungen (ab 2010)
 Deutsch-französischer Menschenrechtspreis in Nicaragua, verliehen durch die Botschaften (ab 2012) 
 Deutsch-französischer Gilberto-Bosques-Menschenrechtspreis in Mexiko, verliehen durch die Botschaften (ab 2013) 
 Deutsch-Französischer Preis für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, verliehen durch die Außenminister (ab 2016)